Allsvenskan 2018 – 94. edycja najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Szwecji. 
Sezon rozpoczął się 1 kwietnia, a zakończył się 11 listopada 2018. W rozgrywkach brało udział 16 zespołów. 
Rywalizacja odbywała się systemem kołowym. 
Obrońcą tytułu było Malmö FF.
Mistrzem został zespół AIK Fotboll, dla którego był to 12. tytuł w historii.

Drużyny

Tabela

Wyniki

Baraże o Allsvenskan 
AFC Eskilstuna trzecia drużyna Superettan (2018) wygrała dzięki golom wyjazdowym dwumecz z IF Brommapojkarna o miejsce w Allsvenskan (2019).

Najlepsi strzelcy 

Źródło:

Stadiony

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 Allsvenskan - rsssf
 Allsvenskan - kicker.de

Linki zewnętrzne 
 Allsvenskan i Sverige 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szwecji
2018 w piłce nożnej
2018 w Szwecji